Руднєв:
 Руднєв Андрій Володимирович (1983—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Руднєв Борис Вікторович (1944—1994) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Руднєв Борис Кузьмич (1879—1944) — український музейний діяч, інженер-технолог, художник.
 Руднєв Всеволод Федорович {1855-1913) — російський контр-адмірал, герой російсько-японської війни.
 Руднєв Іван Михайлович (1910–1970) — український педіатр.
 Руднєв Лев Володимирович (1885–1956) — російський архітектор.
 Руднєв Микола Олександрович (1894–1918) — російський військовик.
 Руднєв Михайло Матвійович (1837–1878) — російський патологоанатом.
 Руднєв Михайло Федорович (1874–1930) — професор педіатрії Катеринославського медичного інституту.
 Руднєв Семен Васильович (1899–1943) — генерал-майор, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Руднєва
Російські прізвища